Phoebe Halliwell – fikcyjna postać z serialu Czarodziejki. Grała ją Alyssa Milano oraz (w niewyemitowanym odcinku pilotażowym) Lori Rom. W sezonach 1-3 jest najmłodszą siostrą, po śmierci Prue okazuje się jednak, że ma jeszcze jedną siostrę, Paige Matthews.

Życie przed "Czarodziejkami" 
Phoebe urodziła się 2 listopada 1975 jako jedyna w rodowej posiadłości przy Prescott Street jako ostatnia córka Patricii Halliwell i Victora Bennetta. Otrzymała imię po ulubionej ciotce jej matki. Zawsze była bardziej podatna na wpływ zła, ponieważ urodziła się w centrum Nexusa.

Phoebe już w okresie płodowym wykazywała zdolność widzenia przyszłości, jednak jej babcia, Penelope Halliwell związała moce sióstr, aby chronić je przed czarnoksiężnikiem Nicolasem.

W wieku 10 lat została przeniesiona w przyszłość, gdzie poznała dwie przyszłe wersje samej siebie, Piper, Paige, Leo i Cole'a.

Po śmierci babci, Phoebe wyprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie jej życie niestety nie ułożyło się zbyt dobrze i zmuszona była powrócić do rodzinnej posiadłości i pogodzić się z Prue, która oskarżała ją o kradzież narzeczonego, Rogera. Właśnie po tym wydarzeniu magia zaczęła działać i siostry zostały Czarodziejkami.

Moce 
Phoebe na początku dysponowała jedynie mocą widzenia przyszłości. Była to moc pasywna i Phoebe nigdy nie nauczyła się jej kontrolować, chociaż kilka razy tak jej się wydawało. Z czasem jej moc wzbogaciła się o możliwość widzenia przeszłości i teraźniejszości. Moc zazwyczaj była wyzwalana przez dotknięcie przedmiotu, z którym związane było jakieś ważne wydarzenie, ale czasem wyzwalała się sama, prawdopodobnie za uczestnictwem Starszych. Phoebe twierdziła, że nigdy nie otrzymuje wizji bez powodu. W szóstym sezonie próbowała wywoływać wizje, aby szybciej odnaleźć ojca swojego nienarodzonego jeszcze dziecka.

W pierwszym odcinku trzeciego sezonu Phoebe otrzymała swoją upragnioną aktywną moc – moc lewitacji. Przydawała jej się ona w połączeniu z doskonałą znajomością sztuk walki, co pozwalało jej walczyć z demonami pomimo braku mocy czysto ofensywnej.

W pierwszym odcinku szóstego sezonu Phoebe otrzymała drugą aktywną moc – moc empatii, czyli odczuwania uczuć i emocji innych. Z racji tego, że wszystkie moce wypływają prosto z emocji, Phoebe była w stanie obrócić ataki przeciwników przeciwko nim samym, na przykład odbijając kulę energii. W ten sam sposób udało jej się pokonać Piper-Walkirię, używając na niej mocy telekinezy.

W dziewiętnastym odcinku szóstej serii (Crimes and Witch Demeanors) Trybunał odebrał Phoebe wszystkie moce za wykorzystywanie ich do celów prywatnych i nie liczenie się z korzyścią osobistą. Zostawiono jej jedynie możliwość rzucania zaklęć i warzenia mikstur, aby nie osłabiać zbytnio "Mocy Trzech". Phoebe z czasem odzyskała jedynie moc wizji .

Epilog 
Z epilogu serialu możemy się dowiedzieć, że Phoebe wyszła za mąż za kupidyna Coop'a i została matką 3 dziewczynek. W czasie każdej ciąży nie miała żadnej wizji. Po powrocie do pracy nadal pomagała ludziom udzielając im rad oraz wydała książkę pt. "Szukając miłości".

Rodzina 

Postacie z serialu Czarodziejki